Дхобаура:
 Дхобаура — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Дхобаура — подокруг на севере Бангладеш в составе округа Маймансингх.